Эхульве (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинция Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андорра-Сьерра-де-Аркос. Занимает площадь 109.5 км². Население — 198 человек (на 2010 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Теруэля